Telereggio – emittente televisiva di Reggio Calabria
 Telereggio – emittente televisiva di Reggio Emilia